

Городские населённые пункты 
 Город Порхов —  13874 человек (XII. 2000 г.), 12263 человек (X.2002 г.), 10608 человек (X. 2010 г.), 10278 человек (I. 2012 г.), 9898 человек (I. 2013 г.) —  городское поселение «Порхов».

Сельские населённые пункты 
Ниже представлен сортируемый (по столбцам) список сельских населённых пунктов Порховского района Псковской области, распределённых по муниципальным образованиям (волостям) с оценками численности населения сельских населённых пунктов на конец 2000 года и по переписи населения 2002 года.

Примечания 											
											

П